В Соединённых Штатах Америки насчитывается 3 округа с названием Мид ():
 Мид (округ, Канзас)
 Мид (округ, Кентукки)
 Мид (округ, Южная Дакота)